Струково — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Заборского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Заборский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 24 км, до центра муниципального образования Красного — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Красное, Горяевская, Сметанино, Фатьяново.

По переписи 2002 года население — 32 человека (11 мужчин, 21 женщина). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 Струково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района